Червоная Поляна (), село,
Ивановский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320483506. Население по переписи 2001 г. составляет 498 (249/249 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Червоная Поляна находится в балке по которой протекает пересыхающий ручей, на котором сооружено несколько запруд. Через 14 км ручей впадает в реку Берека, в том месте, где её русло используется под канал Днепр - Донбасс.
В 1-м км на запад находится село Ставковая Балка.
Часть села раньше называлась село Молочное.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и несколько свинотоварных ферм.
 «Рубас», частное арендное сельскохозяйственное предприятие.

Культура 
 Школа I—II ступеней

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района